Wassermühle Blumenau steht für:

 Wassermühle Blumenau (Wunstorf), Amts- und Zwangsmühle in Blumenau bei Wunstorf, Niedersachsen, Deutschland
 Wassermühle Blumenau (Brasilien), am Fluss Itajaí, in Blumenau, Brasilien